Die Bundesflagge ist die offizielle Bezeichnung von Flaggen verschiedener Staaten:
 die Flagge Deutschlands
 die Flagge Österreichs

Des Weiteren kann sie auch die Nationalflagge anderer föderaler Staaten bezeichnen, ohne dass sie diese Bezeichnung offiziell trägt.

Siehe auch:
 Union Jack